Mueang Krabi (în ) este un district (Amphoe) din provincia Krabi, Thailanda, cu o populație de 79.622 de locuitori și o suprafață de 595,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 66 de sate (muban).

||
|}

Amphoe în provincia Krabi